Speedball bezeichnet:
 Speedball (Computerspiel)
 Speedball (Ballsportart), ein Mannschafts- und Torspiel mit Bällen und Schlägern
 Speedball (Droge), eine geschnupfte oder intravenös injizierte Kombination von Heroin und Kokain
 eine Spielform beim Paintball, bei der auf einem kleinen Feld gespielt wird, was die Spieldauer gering hält